Lillön kan syfta på:

Finland

Österbotten 

 Lillön, Nykarleby, Österbotten,

Egentliga Finland 

 Lillön, del av Västerön (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Lillön, Korpo, Åboland, 
 Lillön (vid Ådön, Nagu), Åboland, 
 Lillön (vid Borstö, Nagu), Åboland,

Nyland 

 Lillön (vid Hästö Busö, Raseborg), Nyland, 
 Lillön (vid Skärlandet, Raseborg), Nyland, 
 Lillön (vid Torsö, Raseborg), Nyland,

Sverige
 Lillön, Kinneviken – en ö belägen i den sydöstra delen av Vänern

Se även
Lillö